En Pologne, Sobień peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Sobień est un village du powiat d'Opoczno,
 Sobień est un village du powiat de Zgierz.